Le Mans (stad), een stad in Noordwest-Frankrijk
Le Mans (roman)
Arrondissement Le Mans, een arrondissement van het Franse departement Sarthe
24 uur van Le Mans, de oudste en grootste autorace ter wereld
Circuit de la Sarthe, het circuit waarop onder meer de 24 uur van Le Mans wordt gereden
Le Mansstart, een startmethode toegepast in Endurance motorraces en autoraces
Le Mans FC, een voetbalclub uit een voorstad van Le Mans (Frankrijk)
US Le Mans, een voormalige voetbalclub uit Le Mans, de voorganger van Le Mans UC
Le Mans (film), een Amerikaanse cultfilm uit 1971
Le Mans (computerspel), een computerspel
Bisdom Le Mans